Объекты в России

 Тверская область, регион РФ

 Тверская — станица, Краснодарский край
 «Тверская» — гостиница в Твери

Объекты в Москве
 Тверская (станция метро)
 Тверская улица (Москва)
 Первая Тверская-Ямская улица
 Вторая Тверская-Ямская улица
 Третья Тверская-Ямская улица
 Четвёртая Тверская-Ямская улица
 площадь Тверская застава

Другое 
 Тверская, Дина Исааковна (1925—1975) — советский историк и музейный работник.
 Тверская, Юлия Самуиловна (род. 1959) — американская шахматистка, международный мастер среди женщин (1992).

См. также 
 Тверская площадь
 Тверская улица
 Тверское
 Тверской
 Тверски
 Тверский